Сен-П'єрр-лез-Етьє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 240 км на південь від Парижа, 140 км на південь від Орлеана, 45 км на південь від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 295 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 721,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Сен-П'єрр-лез-Етьє на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-П'єрр-лез-Етьє на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-П'єрр-лез-Етьє на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-П'єрр-лез-Етьє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-П'єрр-лез-Етьє на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер